Every Time a Bell Rings an Angel Gets His Wings jest to pierwszy album szwedzkiej grupy Logh.

Lista utworów 
"In Cold Blood" – 5:24
"Yellow Lights Mean Slow Down, Not Speed Up" – 4:31
"The Passage" – 4:24
"Note on Bathroom Mirror" – 3:44
"Music for Flightrecorders" – 6:14
"Lookalike" – 2:42
"The Bastards Have Landed" – 3:16
"Ghosts" – 4:09
"Off the Ground" – 4:17
"Every Streetlight a Reminder" – 2:56
"The Hour We Knew Nothing" – 1:51

Albumy muzyczne wydane w roku 2002